TD — аббревиатура
 Tower Defense
 .td

См. также 
 ТД
 TD Banknorth Garden
 TD-SCDMA